Ву́лиця Плеще́́єва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Плещеєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Плещеєва — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей